Calmont est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme composé
Par ordre chronologique :
 Guillaume de Calmont d'Olt, un évêque de Cahors, de 1113 à 1144 environ.
 Raimond de Calmont d'Olt (°1274 - +1297), un personnage de la noblesse féodale rouergate en charge administrative.
 Hugues III de Castelnau-Calmont (°1294 - +1356), un seigneur et un militaire français.
 Bégon de Castelnau-Calmont, un ecclésiastique français du , évêque de Cahors de 1367 à 1388 environ.

Toponyme
 Calmont (Aveyron), commune française de l'Aveyron.
 Calmont (Haute-Garonne), commune française de la Haute-Garonne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France